Осаново — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Осаново — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Осаново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Осаново — бывшее село, а сейчас историческая местность в Вологде.
 Осаново — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Осаново — село в Новомосковском районе Тульской области.

Железнодорожный пункт 
 Осаново — станция в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Посёлок станции Осаново — посёлок при станции в Шатурском районе Московской области.